Il singolare del torneo di tennis Bukhara Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Denis Istomin che ha battuto in finale Ilija Bozoljac che si è ritirato sul punteggio di 6-4, 6(2)-7, 6-5.

Teste di serie 

 Boris Pašanski (quarti di finale)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Denis Istomin (Campione)
 Andreas Beck (secondo turno)

 Ivan Cerović (primo turno)
 Peng Sun (secondo turno)
 Francesco Piccari (primo turno)
 Frederico Gil (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2005